Хип-хо́п () — культурное и музыкальное направление, зародившееся в Нью-Йорке.
 Хип-хоп (танец) — уличный танцевальный стиль.
 Хип-хоп-мода — стиль одежды, появившийся и развивающийся вместе с хип-хопом.
 Хип-хоп — музыкальный жанр, развитый в США афроамериканцами и латиноамериканцами, живущими в бедных районах.
 Хип-хоп-культура — культурное движение, развитое в Нью-Йорке в 1970-е годы.
 Хип-хоп-продакшн — создание хип-хоп-музыки на студиях звукозаписи.
 Хип-хоп Западного побережья — один из стилей хип-хоп-музыки, который появился в начале 1980-х в Калифорнии.
 Хип-хоп Восточного побережья — один из жанров хип-хоп-музыки, который появился и стал развиваться в Нью-Йорке в середине 1970-х.
 Хип-хоп Среднего Запада — направление в хип-хоп-музыке, представленное исполнителями родом из центральных штатов США.

Другое 
 HipHop (транслятор) — транспайлер исходного кода.
 Хип-хоп (маскот) был маскотом Филадельфии Севенти Сиксерс